Metzger é um sobrenome de algumas pessoas como:

 Gustav Metzger, artista alemão.
 Yona Metzger, rabino israelense.
 Mike Metzger, motociclista americano.

Desambiguações de sobrenomes